Константин (Кочо, Коста, Костадин) Смичков е български лекар, общественик и емигрантски деец.

Биография 
Роден е в град Прилеп, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Брат е на Бранко Смичков, а дядо му е убит от сърбите след 1913 година. В продължение на много години е следен от Управлението за държавна сигурност От 1948 година е член на нелегална организация, наречена ВМРО, заедно с Дане Поповски и Илия Христов от Царев двор,  Григор Кръстевски от Прилеп, Панде Ефтимов и други. По професия е лекар, прекарва известно време в Швейцария, а дейността му там е определена от югославските служби като проява на „македонски национализъм и шовинизъм“.

Родословие

Бележки 

Родени в Прилеп
Български общественици от Македония
Български лекари от Македония